Ива́н Алексе́евич Зино́вьев:
 Зиновьев, Иван Алексеевич (1835—1917) — русский дипломат.
 Зиновьев, Иван Алексеевич (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.